Antonio Andreuzzi (1804-1874) – patriota italiano
 Marzio Andreuzzi (1557-1622) – vescovo cattolico italiano